Losonczy ist der Familienname folgender Personen:

 Andor Losonczy (1932–2018), ungarisch-österreichischer Komponist und Pianist
 Dezső Losonczy (1891–1950), ungarischer Dirigent, Komponist und Pianist

Siehe auch:

 Losonczi